Верхний Пшалым () — село в Арском районе Татарстана Российской Федерации. Входит в Урнякское сельское поселение.

Описание 
Село расположено на реке Пшалымка в 18 км к северу от Арска и в 72 км к северо-востоку от центра Казани.

Численность населения (2015 г.) — 335 человек (татары).

В селе действуют клуб (с 1941), мечеть «Иман» (с 1996), сельскохозяйственное предприятие «Лутфуллин».

История 
Известно с 1619 г. В дореволюционных источниках известно также под названием Нырты, Пшалымбаш. В XVIII — первой половине XIX в. жители относились к категории государственных крестьян. Через село проходил Сибирский почтовый тракт. Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство, были распространены пчеловодство, санный и тележный промыслы.

Население села активно участвовало в «Картофельных бунтах» 1840-х гг.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Пшалым Верхний (Пшалымбаш) Казанского уезда Казанской губернии проживали 793 человека (381 мужчина, 412 женщин), все мусульмане.

В начале ХХ в. в селе функционировали мечеть (в 1922 г. закрыта, здание передано школе, в 1938 г. спилен минарет), мектеб, 3 бакалейные лавки.

В этот период земельный надел сельской общины составлял 1168,9 десятин.

До 1920 г. село входило в Кармышскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Арского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 г. в Арском районе.

В 1922 г. в селе открыта начальная школа, в 1933 г. преобразована в семилетнюю, в 1941 г. — в начальную (в 2005 г. построено новое здание). В 1931 г. в селе организован колхоз «Актив».

Историческая численность населения 
в 1782 г. — 58 душ мужского пола;
1859 г. — 505,
1897 г. — 843,
1908 г. — 963,
1920 г. — 1021,
1926 г. — 948,
1938 г. — 773,
1949 г. — 914,
1958 г. — 673,
1970 г. — 650,
1979 г. — 542,
1989 г. — 414,
2002 г. — 342,
2010 г. — 359.

Известные уроженцы 
С.Губайдуллин (1821—1870) — родоначальник купеческой династии Губайдуллиных, казанский купец 2-й гильдии, дед известного татарского историка Г. С. Губайдуллина.

Примечания

Литература 
 Верхний Пшалым // 

Населённые пункты Арского района